Salle des illustres (frz.; Saal der Berühmten) steht für

 Salle des illustres (Toulouse), Saal im Kapitol (Rathaus) in Toulouse
 Salle des Illustres, Saal in der Abtei Sorèze, Département Tarn (früher eine Königliche Militärschule)